Ackey steht für 

 Gold Coast Ackey
 Ackey (Einheit), ein altes Gold- und Silbermaß